Labatt Tankard 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniejem eliminacyjnym był Open Playdowns rozegrany między 29 stycznia a 1 lutego, wyłoniono wówczas 8 drużyn, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego. Odbył się on w dniach 10-15 lutego w Montague, na lodowisku Montague Curling Club.

Obrońcą tytułu z Labatt Tankard 2008 był Peter Gallant, jednak nie brał on udziału w otwartych eliminacjach, Robert Campbell z jego drużyny jest rezerwowym w zespole Johna Likely a Mark O’Rourke otwierającym u Roda MacDonalda. 

Mistrzem prowincji została drużyna Roda MacDonalda pokonując w 11-endowym finale Johna Likely'ego 7:6.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał
15 lutego 2009, 15:00

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker
14 lutego 2009, 14:00

14 lutego 2009, 9:00

Round Robin

Sesja 1.
10 lutego 2009, 19:00

Sesja 2.
11 lutego 2009, 14:00

Sesja 3.
11 lutego 2009, 20:00

Sesja 4.
12 lutego 2009, 14:00

Sesja 5.
12 lutego 2009, 20:00

Sesja 6.
13 lutego 2009, 14:00

Sesja 7.
13 lutego 2009, 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
Oficjalna strona mistrzostw 
Montague Curling Club 

2009
2009 w curlingu